

Origine du nom
C'est à la base un patronyme normand (porté comme prénom dans la Normandie ducale), issu de l'anthroponyme d'origine norroise Þórgautr (vieux danois Thurgot), surtout fréquent dans le Cotentin.

On retrouve ce nom de personne dans les lieux-dits Turgotuit (Torgotuit 1252) de la commune d'Ypreville-Biville (Normandie, Seine-Maritime), composé avec le vieux normand  « essart », issu du vieux norrois þveit et dans Turgauville (Torgovilla 1215) à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime).

Patronymes

La famille du ministre Turgot 

Michel-Étienne Turgot (1690-1751), prévôt des marchands à Paris de 1729 à 1740, commanditaire du « plan de Turgot ». Trois fils :
 Étienne-François Turgot (1721-1789), dernier seigneur de Brucourt, chevalier de Malte, gouverneur de Guyane, encyclopédiste.
 Anne Robert Jacques Turgot (1727–1781), baron de Laune, dit Turgot, homme politique et économiste français, ministre de Louis XVI, encyclopédiste.
 Michel Jacques Turgot (1719-1773), marquis de Sousmont, maître des requêtes, président à mortier, qui épousa en 1751 Gabrielle-Élisabeth Galland. Sans postérité.
Louis Félix Étienne, marquis de Turgot (1796-1866), diplomate et homme politique français. Petit-neveu d'Anne Robert Jacques Turgot.

Autres Turgot
Turgot de Durham (vers 1050 - 1115), archidiacre et prieur de Durham, premier évêque normand ou anglo-normand de Saint-Andrews en Écosse.
Sébastien Turgot (1984- ) est un coureur cycliste français.

Autres occurrences 
 Hôtel Turgot, hôtel particulier du  de Rouen, inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel
 Le lycée Turgot, voir :  ; il existe plusieurs établissements scolaires de ce nom.
 La rue Turgot à Paris
 Turgot, village de l'ouest algérien, commune de plein exercice en 1925. Aujourd'hui Terga.

Notes et références 

Patronyme normand